Усть-Ягьё — село в Балейском районе Забайкальского края России. Входит в состав сельского поселения «Жидкинское».

География 
Село находится в северо-восточной части района, на правом берегу реки Ягьё, к югу от реки Унды, на расстоянии примерно 39 километров (по прямой) к северо-востоку от города Балей. Абсолютная высота — 647 метров над уровнем моря. К востоку от населённого пункта проходит автодорога .

Климат
Климат характеризуется как резко континентальный с продолжительной холодной малоснежной зимой. Абсолютный минимум температуры воздуха самого холодного месяца (января) составляет −45,5 °C; абсолютный максимум самого тёплого месяца (июля) — 39,2 °C. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 308,3 мм.
Часовой пояс

История 
Основано в 1780 году.

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 49,3 %, женщины — соответственно 50,7 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 100 % из 92 чел.

Инфраструктура 
В селе функционируют фельдшерско-акушерский пункт и сельский клуб.

Улицы 
Уличная сеть села состоит из пяти улиц.

Примечания 

Населённые пункты Балейского района